Baratta est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Carlo Alberto Baratta (1754-1815), un peintre italien ;
 Francesco Baratta dit « l'Ancien » (mort en 1666), un sculpteur italien ;
  dit « le Jeune » (mort en 1731) ;
 Giovanni Barrata (?-1191), un cardinal italien ;
  (1670-1747), un sculpteur italien ;
  ;
 Pietro Baratta (1659-1729), un sculpteur italien.

Notes et références